Der Weitsprung der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2018 fand am 7. und 8. August im Olympiastadion in der deutschen Hauptstadt Berlin statt.

Der Grieche Miltiadis Tendoglou wurde Europameister. Auf den zweiten Platz kam der Deutsche Fabian Heinle. Serhij Nykyforow aus der Ukraine gewann die Bronzemedaille.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Die größte Weite erzielte der griechische Europameister Miltiadis Tendoglou im Finale mit 8,25 m, womit er 22 Zentimeter unter dem Rekord blieb. Zum Europarekord fehlten ihm 61, zum Weltrekord siebzig Zentimeter.

Windbedingungen 
In den folgenden Ergebnisübersichten sind die Windbedingungen zu den einzelnen Sprüngen benannt. Der erlaubte Grenzwert liegt bei zwei Metern pro Sekunde. Bei stärkerer Windunterstützung wird die Weite für den Wettkampf gewertet, findet jedoch keinen Eingang in Rekord- und Bestenlisten.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
6. August 2018, 16:35 Uhr MESZ

Dreißig Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Zwei von ihnen (hellblau unterlegt) übertrafen die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug von 8,00 m. Damit war die Mindestzahl von zwölf Finalteilnehmern nicht erreicht. Das Finalfeld wurde mit den zehn nächstplatzierten Sportlern (hellgrün unterlegt) auf zwölf Springer aufgefüllt. So reichten für die Finalteilnahme schließlich 7,71 m.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
8. August 2018, 19:40 Uhr MESZ

Der stärkste europäische Weitspringer der letzten Jahre Greg Rutherford aus Großbritannien war hier nicht am Start. Das Feld bestand vorwiegend aus Athleten ohne bisherige große internationale Erfolge. Für den Favoritenkreis kamen am ehesten der schwedische Vizeeuropameister von 2016 Michel Tornéus, der französische EM-Dritte von 2016 Kafétien Gomis oder der Tscheche Radek Juška als EM-Vierter von 2016 in Frage.

In Runde eins gab es keinen Athleten, der die acht-Meter-Marke überspringen konnte. Im zweiten Durchgang setzte sich dann der Deutsche Fabian Heinle mit 8,13 m an die Spitze. In der nächsten Runde gab es zwei weitere Teilnehmer mit Sprüngen über acht Meter. Der Ukrainer Serhij Nykyforow egalisierte Heinles Weite und dem Griechen Miltiadis Tendoglou gelang ein Versuch von genau 8,00 m. Aufgrund seines besseren zweitbesten Sprungs führte Nykyforow nun vor Heinle und Tendoglou. Es folgten der Pole Tomasz Jaszczuk mit 7,92 m, der Brite Dan Bramble – 7,90 m, der Schwede Thobias Nilsson Montler – 7,89 m – und Tornéus – 7,86 m.

Im vierten Durchgang sprang Heinle 8,02 m, womit er Nykyforows zweitbesten Versuch übertraf und damit die Führung zurückeroberte. Es war allerdings sehr knapp denn der Ukrainer erzielte 8,00 m. Mit seinem fünften Sprung kam der bis dahin drittplatzierte Tendoglou auf 8,25 m und lag damit an der Spitze. Der letzte Durchgang brachte keine Verschiebungen in den Medaillenrängen mehr mit sich. Miltiadis Tendoglou war neuer Europameister. Fabian Heinle hatte Silber, Serhij Nykyforow Bronze gewonnen. Thobias Nilsson Montler gelangen mit seinem letzten Sprung 8,10 m, womit er nur fünf Zentimeter hinter Heinle und Nykyforow Vierter wurde. Auch Tomasz Jaszczuk übertraf mit 8,08 m als Fünfter nun die acht Meter. Auf den nächsten Rängen änderte sich nichts mehr. Dan Bramble blieb Sechster vor Michel Tornéus und dem Franzosen Guillaume Victorin.

Weblinks 
 European Athletics Championships 2018, www.european-athletics.com (EAA), englisch, abgerufen am 25. Oktober 2022
 Resultate Leichtathletik-Europameisterschaften 2018, leichtathletik.de, abgerufen am 25. Oktober 2022
 Men Long Jump Athletics XXIV European Championships 2018 Berlin, Germany, todor66.com (englisch), abgerufen am 25. Oktober 2022
 Berichte zu den Europameisterschaften 2018, leichtathletik.de, abgerufen am 25. Oktober 2022

Einzelnachweise 

Weitsprung der Manner